Botschkarjow bzw. Botschkarjowa () ist der Familienname folgender Personen:

 Arkadi Andrejewitsch Botschkarjow (1931–1988), sowjetischer Basketballspieler
 Dmitri Jewgenjewitsch Botschkarjow (* 1958), sowjetischer Eisschnellläufer
 Irina Botschkarjowa, sowjetische Leichtathletin, siehe Irina Robertowna Turowa
 Jelysaweta Botschkarjowa (* 1978), ukrainische Radsportlerin
 Jewgenija Alexandrowna Botschkarjowa (* 1980), russische Sportgymnastin
 Pjotr Wladimirowitsch Botschkarjow (* 1967), russischer Stabhochspringer
 Sergei Wiktorowitsch Botschkarjow (* 1941), russischer Mathematiker
 Wassili Kusmitsch Botschkarjow (1949–2016), russischer Politiker